Скрантон има више значења:
 Скрантон (Ајова)
 Скрантон (Пенсилванија)
 Скрантон (Јужна Каролина)
 Скрантон (Арканзас)
 Скрантон (Канзас)
 Скрантон (Северна Дакота)